Фінал Кубка УЄФА 1998—1999 — фінальний матч двадцять восьмого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став італійська «Парма», яка обіграла французький Марсель з рахунком 3-0.

Шлях до фіналу

Статистика матчу

Посилання 
 Кубок УЄФА 1998-99 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1998-99 на сайті RSSSF 

1999 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 12 травня
Травень 1999
Міжнародні футбольні змагання у Росії